Tezuka Kunimitsu est un des personnages du manga  Prince du tennis.

Capitaine de l'équipe de Seigaku, Tezuka Kunimitsu apparaît comme un joueur sévère et juste. Dès sa première apparition, il n'hésite pas à montrer son statut de capitaine et ne semble jamais en rire. Il est craint par la plupart des joueurs, et nombreux sont ceux qui rêvent de se confronter à lui. Excellent joueur durant son enfance, il est blessé (physiquement au coude et dans son égo) par les titulaires de l'équipe de Seigaku alors qu'il est en première année. Il fait donc la promesse avec Oishi (qui deviendra vice-capitaine) d'amener Seigaku à la victoire. Pris de sympathie pour Echizen, il lui donne sa chance en tant que titulaire alors que ce dernier n'est qu'en première année. Par la suite, il lui demande d'être "Le pilier principal" de Seigaku. Tezuka est blessé lors de son match contre Atobe Keigo (premier match officiel où on le voit jouer), et son coude est mal-en-point. Malgré sa blessure, il continue à jouer, mais finit par perdre le match. Il s'exile pendant tout le reste du tournoi régional afin de se soigner, mais l'équipe continue à lui vouer une admiration sans relâche et attend son retour avec impatience, chose qu'il fait pour le tournoi national.

Il participe au camp U17 dans Shin Prince of Tennis mais révèle avoir eu une proposition pour intégrer une académie pro allemande. Tiraillé entre son désir de partir et son sens du devoir en tant que meilleur collégien japonais, il est convaincu par son ancien mentor Yamato et par Atobe de penser d'abord à lui et de faire confiance aux autres collégiens. Il quitte alors le camp U17, en passant la responsabilité de mener les collégiens à Atobe. Entraîné par le pro et capitaine de la sélection allemande Jurgen Valicevic Volk, il intègre la sélection allemande à son initiative dans le but d'évaluer s'il mérite de passer pro. 

Caractéristiques : Généraliste

Coups Spéciaux 

Tezuka Zone : Copie du "Samouraï Zone". L'effet donné à la balle fait que la balle revient toujours vers Tezuka, pourvu qu'il ne se déplace pas (match de qualification pour titulaire, Inui Sadaharu). Signe caractéristique : on le remarque quand on voit les jambes de Tezuka changer légèrement de position, sans pour autant sortir d'un cercle prédéfini.
Tezuka Phantom : C'est la Tezuka zone inversé, l'effet donné à la balle la fait sortir du court, cette technique cependant demande un spin bien plus important que la Tezuka zone et peut gravement endommager le coude de Tezuka . (match contre Sanada Genichirô, final national)
Zero-Shiki Drop Shot : Amorti particulièrement efficace, puisque la balle ne rebondit pas (ou quasiment pas) et revient vers le filet. (match de qualification, Inui Sadaharu).
Zero-Shiki Serve : Tezuka met le même effet que pour le Zero-Shiki Drop Shot en servant, il n'y a pas de rebond non plus. (match contre Sanada Genichirô, final national)
Muga No Kyouchi : État où on laisse notre corps agir à partir des expériences passé. Après le Muga No Kyouchi, 3 portes sont présentées
Saiki Kanpatsu No Kiwami : Une des portes du Muga no Kyochi, Tezuka peut prédire le déroulement des points qui suivent, il est le seul à reussir à le combiner au Hyakuren Jitoku No Kiwami
Hyakuren Jitoku No Kiwami : Une des portes du Muga no Kyochi, l'aura de Tezuka n'est pas qu'une légende symboliste. Il a réellement le pouvoir de renvoyer les coups au double de la puissance, rotation, vitesse, que celle renvoyée par son adversaire. Quite a en payer les frais en voyant son service Big Bang renvoyé au double de sa puissance (apparition : match contre Higa). Signe caractéristique : une aura enflammée.

Adversaires 

Fudomine : match programmé contre Tachibana Kippei, non joué
Saint Rudolph : match programmé contre Nomura Takuya, non joué
Yamabuki : match programmé contre Muromachi Touji, non joué
Hyotei : Atobe Keigo (Défaite)
Jyousei Shounan : match non programmé
Midoriyama : match non programmé
Rokkaku : match non programmé
Rikkaidai : match non programmé
Higa : Kite Eishirou (Victoire)
Hyotei 2 : Kabaji Munehiro (Victoire)
Shitenhouji : Chitose (Victoire)
Rikkaidai 2 : Sanada Genichirou (Défaite)
U-17 : Yamato Yudai (Victoire) ( Tenimuhō no Kiwami.)

Personnage de Prince du tennis